Лаврентьево — название населённых пунктов в России:
 Лаврентьево — поселок в Заринском районе Алтайского края, в 1983 г. включен в состав села Новозыряново.
 Лаврентьево — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Лаврентьево — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Лаврентьево — село в Темниковском районе Мордовия.
 Лаврентьево — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Лаврентьево — деревня в Велижском районе Смоленской области.
 Лаврентьево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области в составе Глебовского сельского поселения.
 Лаврентьево — деревня в Рыбинском районе Ярославской области в составе Огарковского сельского поселения.